Gatlinburg peut faire référence à :
 Gatlinburg, commune et station de montagne du comté de Sevier, dans le Tennessee, aux États-Unis,
 Ober Gatlinburg, domaine skiable de la commune de Gatlinburg, 
 l'Open de Gatlinburg, tournoi de golf se déroulant à Gatlinburg, organisé par le country club de Gatlinburg,
 la Gatlinburg Space Needle, tour d'observation de 124 mètres de hauteur située à Gatlinburg.